Kamen, mineralna sirovina

Naselja u Hrvatskoj:
 Kamen (Split), naselje pored Splita

Naselja u BiH:
 Kamen (Čajniče, BiH), naselje u općini Čajniče
 Kamen (Glamoč, BiH), naselje u općini Glamoč
 Kamen (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde
 Kamen (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica